Церква святої Параскеви Терновської — парафія і храм греко-католицької громади Борщівського деканату Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви в селі Верхняківці Чортківського району Тернопільської області.

Історія церкви 
Греко-католицька парафія існувала ще з минулого століття і мала свою церкву, але у 1874 році церква згоріла. У 1876 році пан з с. Висічка Чарковський розпочав будівництво нового храму. Збудували його італійські будівничі з каменю. Освячення відбулося у 1898 році.

До 1946 року парафія і храм належали УГКЦ. У 1946—1989 роках храм закрила державна влада. У 1989—1990 роках сільська громада конфесійно розділилася на вірних УГКЦ і УАПЦ. У 1989 роках приміщення церкви забрала у постійне користування громада УАПЦ.

Вірні УГКЦ служили спочатку під хрестом (на території старого кладовища), який був встановлений на честь скасування панщини 1848 року. Відновили його 21 жовтня 1990 року.

З 2007 року Святі Літургії проводяться у костьолі Святого Антонія, який греко-католицька громада об-лаштувала під церкву. Постійним жертводавцем є Роман Сельський. 10—17 березня 2002 року на парафії відбувалася Свята Місія, яку провели о. Симон, ЧСВВ, с. Євгенія, ЗСПР, с. Анастасія, ЗСПР.

При парафії діє братство «Матері Божої Неустанної Помочі» (очолює Ярослава Яловіца).

Біля храму є фігура Матері Божої.

Парохи 
 о. Аскольд, ЧСВВ, 
 о. Олег Косован, 
 о. Микола Бугера, 
 о. Р. Савич,
 о. Михайло Манькут (адміністратор з 2008).

Джерела 
 

Церкви Чортківського району
Верхняківці
Церкви святої Параскеви Терновської